«Человек на Луне» () — американская биографическая драма 2018 года режиссёра Дэмьена Шазелла, основанная на книге Джеймса Р. Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга».

Премьера фильма в США состоялась 12 октября 2018, в России — 11 октября.

Сюжет 
В 1961 году Нил Армстронг совершает полет на ракетоплане в верхних слоях стратосферы. Он выходит на заданную высоту, вскоре случается поломка и Нил должен вернуться на Землю, однако лётчику не сразу удается сделать это. Ракетоплан слишком быстро снижается, но, к счастью, Армстронгу удается подняться над быстро приближающимся гребнем горного хребта и приземлиться на плоскую поверхность пустыни Мохаве в Калифорнии. Руководитель полета отстраняет Нила.

Параллельно показывают и семью Нила. Несмотря на все его попытки вылечить маленькую дочь Карен от рака, она всё равно умирает. На похоронах Нил плачет.

Армстронг отправляется в центр НАСА по подготовке астронавтов для проекта «Джемини». Вскоре его принимают. Начинаются занятия в центре подготовки. Армстронг показывает высший результат.

Астронавтов готовят к первому в мире выходу в открытый космос. По телевидению сообщают о том, что это уже сделал Алексей Леонов. Это приводит американцев в недовольство. Руководство готовит схему полётов на Луну.

В 1966 году Нил Армстронг и Дэвид Скотт на корабле «Джемини-8» стартуют на орбиту. Одновременно с ними с мыса Канаверал в космос взлетает беспилотный аппарат «Аджена», с которым команда должна стыковаться. Однако случается неполадка и корабль начинает вращаться с увеличивающейся угловой скоростью, астронавты рискуют потерять сознание. Им удаётся выйти из ситуации, и корабль совершает аварийную посадку. НАСА производит разбор полёта, и Армстронга хвалят за его работу. После этого Нил узнает о том, что его принимают в отряд астронавтов для участия в программе «Аполлон» для полета на Луну.

Первым к естественному спутнику Земли должен отправиться экипаж, куда включен и его близкий друг Эд Уайт. А Нилу Армстронгу руководство НАСА предлагает представлять интересы агентства в Белом доме. Уайт и его товарищи Гас Гриссом и Роджер Чаффи проводят наземные испытания корабля «Аполлон-1». В кабине происходит короткое замыкание и все астронавты погибают в результате начавшегося пожара. Всё это сообщают Нилу, находящемуся в Белом доме. Руководство назначает Армстронга командиром экипажа корабля «Аполлон-11», который должен полететь на Луну. Во время испытания прототипа спускаемого модуля  Армстронгу приходится катапультироваться, а модуль падает и взрывается.

Лето 1969 года. Нил прощается с семьёй и уезжает, обещая вернуться. Начинается полет «Аполлона-11». Корабль выходит на околоземную орбиту, устремляется к Луне. Через несколько дней он выходит на окололунную орбиту. Нил Армстронг и Эдвин «Базз» Олдрин переходят в спускаемый аппарат, Майкл Коллинз остаётся на орбите. Армстронг пилотирует спускаемый модуль. Вскоре он приземляется и астронавты выходят на поверхность (первый Армстронг, второй — Олдрин). Нил произносит историческую фразу: «Это маленький шаг одного человека и гигантский скачок для человечества». Нил подходит к краю лунного кратера. Он открывает ладонь и в кратер падает браслет Карен.

«Аполлон-11» триумфально возвращается на Землю. Астронавтов на месяц помещают в карантин. Через три недели после приземления Дженет приезжает в карантинный центр. Они с Нилом смотрят друг на друга через стекло. Армстронг целует пальцы и прикладывает их к стеклу, за которым находится его жена.

В ролях 
 Райан Гослинг — Нил Армстронг, астронавт второго набора НАСА, командир «Аполлона-11», стал первым человеком, ступившим на Луну.
 Клэр Фой — Дженет Шерон, первая жена Армстронга.
 Кори Столл — Эдвин «Базз» Олдрин, астронавт третьего набора НАСА, участник программы пилотируемых кораблей «Джемини». Пилот лунного модуля «Аполлона-11» и второй человек на Луне.
 Кайл Чендлер — Дональд «Дик» Слейтон, ветеран Второй мировой войны, астронавт первого набора НАСА, после временного отстранения от космической подготовки стал первым начальником Управления астронавтов НАСА. В дальнейшем — участник полёта «Союз-Аполлон».
 Джейсон Кларк — Эдвард Уайт, астронавт второго набора НАСА, первый американец в открытом космосе. Погиб во время испытаний космического корабля «Аполлон-1».
 Ши Уигхэм — Вирджил «Гас» Гриссом, астронавт первого набора НАСА, участник программ пилотируемых кораблей «Меркурий» и «Джемини». Погиб во время испытаний космического корабля «Аполлон-1».
 Кристофер Эбботт — Дэвид Скотт, астронавт третьего набора НАСА, вместе с Армстронгом они совершили свой дебютный полёт на корабле «Джемини-8», во время которого они впервые в истории провели ручную стыковку с беспилотной мишенью. Стал седьмым человеком на Луне в качестве командира «Аполлона-15».
 Брайан Д’Арси Джеймс — Джозеф А. Уокер, начальник Армстронга, который совершил два суборбитальных космических полёта.
 Пабло Шрайбер — Джеймс «Джим» Ловелл, астронавт второго набора НАСА, участник программы пилотируемых кораблей «Джемини». Пилот командного модуля корабля «Аполлон-8», первым совершивший пилотируемый полёт к Луне. Командир дублирующего экипажа «Аполлона-11». В будущем — командир экипажа «Аполлона-13», стал одним из трех астронавтов, летавших к Луне дважды, но при этом так и не побывал на её поверхности.
 Патрик Фьюджит — Эллиот Си, астронавт второго набора НАСА, член первого основного экипажа корабля «Джемини-9». Погиб в 1966 году вместе с будущим командиром экипажа и коллегой Чарльзом Бассетом, когда пилотируемый ими реактивный самолёт врезался в McDonnell Aircraft в Сент-Луисе.
 Кори Майкл Смит — Роджер Чаффи, астронавт третьего набора НАСА, погиб во время испытаний космического корабля «Аполлон-1».
 Киаран Хайндс — , первый директор космического центра НАСА.
 Скайлер Библи — Ричард Гордон, астронавт третьего набора НАСА, участник программы пилотируемых кораблей «Джемини». Пилот командного модуля корабля «Аполлон-12».
 Лукас Хаас — Майкл Коллинз, астронавт третьего набора НАСА, участник программы пилотируемых кораблей «Джемини». Пилот командного модуля корабля «Аполлон-11».
  — , первый директор по полётам НАСА, который курировал первый пилотируемый космический полёт в Америке, первый пилотируемый орбитальный полёт, а также миссию «Джемини-4».
  — Джон Гленн, астронавт первого набора НАСА, первый американец, совершивший орбитальный космический полёт.
 Бен Оуэн — , директор полётов НАСА, отвечавший за управление миссией корабля «Джемини-8».

Производство 
В 2003 году Клинт Иствуд и Warner Bros. купили права на адаптацию биографии Нила Армстронга «First Man: The Life of Neil A. Armstrong», написанная Джеймсом Р. Хансеном. Позднее права выкупила компания Universal Pictures, которая планировала снять фильм под названием «First Man».

24 ноября 2015 года было объявлено, что Райан Гослинг был выбран на главную роль, а Дэмьен Шазелл был выбран на роль режиссёра. В марте 2017 года была объявлена дата выпуска фильма — 12 октября 2018 год.

В мае 2017 года Клэр Фой вела переговоры для съёмок в фильме. В июне к актёрскому составу присоединились Кайл Чендлер, Кори Столл и Джейсон Кларк. 15 июля Ши Уигхэм присоединился к фильму, а роль Клэр Фой была подтверждена. 30 августа Джон Бернтал присоединился к актёрскому составу, а через месяц своё участие подтвердил Брайан Д’Арси Джеймс.

Съёмки 
Основные съёмки начались в Атланте, Джорджия в конце октября 2017 года и завершились в феврале 2018 года.

Отзывы 
Картина получила положительные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 87 % положительных рецензий на основе 421 отзыва со средней оценкой 8 из 10. На Metacriticе — 84 балла из 100 на основе 56 рецензий. 

Критики также отметили принципиальное отсутствие в фильме ключевой исторической сцены с водружением американского флага на поверхности Луны (сам флаг присутствует, но мелькает в кадре только на общих планах). Некоторые сочли это политическим решением, хотя сам режиссер отвергает данную трактовку: по его словам, ему просто хотелось сосредоточиться на малоизвестных аспектах сюжета. В частности, в этой связи картину раскритиковали президент США Дональд Трамп, сенатор от штата Флорида Марко Рубио и актёр Джеймс Вудс.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Время первого человека на Луне в Кинорейтинг «НГ», 30.10.2018

Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Художественные фильмы о космосе
Фильмы о Луне
Фильмы-биографии США
Экранизации литературных произведений
Фильмы США 2018 года
Исторические фильмы США
Фильмы Universal Pictures
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы о космонавтах
Фильмы о холодной войне